est la formule brute de 2 isomères.

 butyryl-coenzyme A, numéro CAS 
 isobutyryl-coenzyme A, numéro CAS